BIF est un code qui peut signifier :
 franc burundais, la monnaie du Burundi, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 .

BIF est un sigle qui peut signifier :
 brevet d'initiateur fédéral, aux sports de glace ;
 Banded iron formation en français formation ferrifère rubanée : roches sédimentaires ferrugineuses du Précambrien.

bif est un nom commun qui peut signifier :
 armée de terre, en France (terme argotique).

bif. est une abréviation qui peut signifier :
 bifurcation, en mathématiques et en physique ;
 Brøndby IF, un club de football danois.